Хофштеттен:

 Хофштеттен-бай-Бриенц — коммуна в Австрии.
 Хофштеттен-Грюнау — коммуна в Австрии.
 Хофштеттен (Баден) — коммуна в Германии.
 Хофштеттен (Верхняя Бавария) — коммуна в Германии.
 Хофштеттен — населённый пункт в коммуне Эльг, кантон Цюрих, Швейцария.